Jenna Drey, chanteuse auteur-compositeur de dance-pop américaine
 Johann Sebastian Drey (1777-1853), théologien catholique allemand